Pace o Pacé puede referirse a:

Lugares 
 Pace, localidad estadounidense en el estado de Florida.
 Pace, localidad estadounidense en el estado de Misisipi.
 Pacé, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Pacé, comuna francesa situada en Orne.
 Pace del Mela, localidad de la provincia de Mesina, región de Sicilia, Italia.

Personas 
Charlie Pace, personaje de la serie de televisión Lost.
José Carlos Pace, piloto brasileño de Fórmula 1.
Lee Pace, actor estadounidense.
Joe Pace, jugador de la NBA.
Joseph Pace, pintor, escultor y filósofo italiano.
Pace Mannion, jugador de la NBA.
Peter Pace, expresidente del estado mayor conjunto de los Estados Unidos.